TLP é a sigla dos seguintes termos:
Tension-leg platform, termo petrolifero;
Telefones de Lisboa e Porto, uma das duas operadoras de comunicações telefónicas do Estado Português (1968-1994).

Desambiguação